Skała Markowa (Dziurawa Skała) – skała na Wyżynie Częstochowskiej (w Suliszowicach)
 Skała Markowa – skała na Wyżynie Olkuskiej (w Raciechowicach)